est la formule brute de plusieurs isomères.

 Polyol (pentol)
 arabitol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (D)-arabitol, numéro CAS 
 (L)-arabitol, numéro CAS 
 ribitol, numéro CAS 
 xylitol, numéro CAS 
 apiitol, numéro CAS